Чемпионат Эстонии по футболу 1930 — 10-й независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 4 команд.

Чемпионом во второй раз стал «Калев».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1930
Футбол в Европе в 1930 году
1930 год в Эстонии